Међународни аеродром Запорожје (; , ) међународни је аеродром који се налази близу града Запорожје по коме и носи име.

Историја 
Аеродром је основан 15. октобар 1943. године. Након завршетка рата 1945. године, аеродром је почео да обавља летове на релацији Запорожје—Москва—Запорожје, а затим Запорожје—Кијев—Запорожје. Током 70-их  изведено је до 150 летова који су повезивали неколико десетина градова тада постојећег Совјетског Савеза. Данас је један од стратешких аеродрома у Украјини.

Дестинације

Стратистике 
{|  width="100%" 
|-
|

Референце

Спољашње везе 

 Официјални веб сајт

Аеродроми у Украјини